Westford ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Westford (Connecticut)
 Westford (Massachusetts)
 Westford (New York)
 Westford (Pennsylvania)
 Westford (Vermont)
 Westford (Town, Dodge County), Town(ship) in Wisconsin
 Westford (Town, Richland County), Town(ship) in Wisconsin